Le   d'armée,  ou XV corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne 
  d'armée de l'Empire allemand
  de réserve de la Deutsches Heer
  d'armée de la Wehrmacht
  d'armée de montagne de la Wehrmacht

Chine 
  d'armée aéroporté

États-Unis 
 XV Corps, armée de l'Union pendant la guerre de Sécession.
  d'armée

France 
  d'armée, unité de l'Armée française active lors de la guerre franco-allemande de 1870 ;
  d'armée, unité de l'armée de terre de l'armée française. De 1873 à 1940, il regroupe les unités de la 15e région militaire (Marseille),
Affaire du 15e corps pendant la Première Guerre mondiale

Italie 
  corps d'armée, du Regio esercito

Turquie 
  ottoman

Catégorie : Homonymie d'unités militaires